Línea 140 puede referirse a:

 Línea 140 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 140 de colectivos de Rosario, Argentina.
 Línea 140 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 140 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.